Бжег () — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Бжег, в Опольском воеводстве Польши. Имеет две платформы и четыре пути.

Станция положенная на международной железнодорожной линии Киев — Краков — Ополе — Бжег — Вроцлав — Дрезден, была построена в 1842 году, когда город Бжег () был в составе Королевства Пруссия.

Ссылки 
 Информации в базе atlaskolejowy.pl
 Информации в базе bazakolejowa.pl
 Фотографии в базе fotopolska.eu

Железнодорожные станции, открытые в 1842 году
Железнодорожные станции в Опольском воеводстве
Бжег